Ржаниця — річка, притока річки Десна, Брянська область, Росія
 Ржаниця — село, Брянська область, Росія